Берлинка (, ) — часть библиотеки Ягеллонского университета, состоящая из исторических коллекций, которые до Второй мировой войны принадлежали Прусской государственной библиотеке (сегодня Берлинская государственная библиотека), а после войны оказались на территории Польши.

История 
Во время Второй мировой войны немецкие власти приняли решение эвакуировать большую часть исторических фондов Прусской государственной библиотеки в Берлине, чтобы защитить их от бомбардировок союзников.

Две трети фондов были эвакуированы в землю Гессен, где книги и документы хранились в соляных шахтах, а треть — в Силезию. После войны, в результате изменения границ, эти фонды оказались на территории Польши. Польское правительство провозгласило своё право сохранить у себя указанные фонды как репарацию за ущерб, причиненный нацистами культурному наследию Польши. По подсчётам польской стороны этот ущерб составлял не менее 20 000 000 000 американских долларов в ценах того времени. Однако большая часть фондов библиотеки была вывезена в Москву, менее ценные книги были распределены среди библиотек пятнадцати республик СССР, ценные издания до сих пор хранятся в Москве.

Остальные фонды (более 300 000 единиц хранения) были перевезены в Краков. До 1977 года польское правительство держало в секрете существование «Берлинки». Немецкая сторона рассматривала эти коллекции как погибшие в результате войны. Однако в 1977 году тогдашний руководитель коммунистической Польши Эдвард Герек вручил руководителю ГДР Эриху Хонеккеру партитуры «Волшебной флейты» Моцарта и девятой симфонии Бетховена.

Немецкая пресса развернула кампанию за возвращение культурных ценностей «Берлинки» в Германию, опираясь на Гаагскую конвенцию 1907 года.

После объединения Германии и заключения договоров о добрососедстве между Польшей и Германией вопрос передачи фондов библиотеки сдвинулся с мёртвой точки, но по-прежнему остаётся спорным.

В начале 2000-х Польша предложила создать совместный польско-немецкий фонд, который заботился бы о фондах «Берлинки». Германия, в свою очередь, выступает за полное возвращение фондов библиотеки в Германию. Консенсус до сих пор не достигнут.

В онлайн-каталоге Государственной библиотеки в Берлине книги «Берлинки» обозначены как «потерянные в результате войны». По договорённости библиотек обеих стран планируется обозначение в берлинском каталоге местонахождения книг «Берлинки» с польской сигнатурой, что позволит их заказывать читателями из Германии для краткосрочного пользования в рамках международного библиотечного обмена.

Фонды Берлинки 
Фонды Берлинки составляют более 300 000 единиц хранения, среди которых очень много уникальных книг и рукописей, например рукописи Гёте, Мартина Лютера, Фридриха Шиллера, братьев Гримм, по некоторым данным рукопись Национального гимна «Песнь немцев» (Deutschlandlied), более 9 000 писем выдающихся деятелей Германии, оригинальные партитуры Баха, Бетховена, Моцарта. В фонды Берлинки входит большая коллекция иудаики, много редких изданий на французском, испанском, итальянском и других языках.

В то же время в фондах Берлинки есть много рукописей и инкунабул из польских монастырей.

Фонды Берлинки до сих пор не полностью каталогизированы. Так, только в 2006 году был выявлен рукописный экземпляр многотомного словаря немецкого языка братьев Гримм.

Примечания

Литература и ссылки 
 Hannes Hartung: Kunstraub in Krieg und Verfolgung: die Restitution der Beute- und Raubkunst im Kollisions- und Völkerrecht, Walter de Gruyter, 2005, ISBN 3-89949-210-2 (online ).
 Werner Schochow: Bücherschicksale: die Verlagerungsgeschichte der Preußischen Staatsbibliothek — Auslagerung, Zerstörung, Entfremdung, Rückführung. Dargestellt aus den Quellen, de Gruyter, Berlin [u.a.] 2003 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin; 102), ISBN 978-3-11-017764-0 (online ).
 Włodzimierz Kalicki, Ostatni jeniec wielkiej wojny. Polacy i Niemcy po 1945 roku, Warszawa 2002.
 Dariusz Matelski, Polityka Niemiec wobec polskich dóbr kultury w XX wieku, Toruń 2005 (wyd. II popr., Toruń 2007).
 Angelica Schwall-Düren: Eine europäische Dimension. Offene Kulturgüterfragen zwischen Deutschland und Polen  In: Neue Zürcher Zeitung, 25. März 2010.
 Michael S. Cullen: Wem gehören Werke, die der Menschheit gehören, und wo gehören sie hin?  (PDF-Datei; 60 kB)
 Treibgut. Wie Heines Brief nach Warschau kam
 Varnhagen Gesellschaft — Informationen über die Krakauer Bestände 
 Polnischer Historiker «grundsätzlich» für Rückgabe der «Berlinka», dpa-Meldung vom 6. Dezember 2007
 Sporna Berlinka. Kontrowersje wokół zbiorów byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie 
 Berlin, Berlinka i bierna Warszawa 
 Czy oddamy Bibliotekę Pruską? 
 O problemie dóbr kultury w stosunkach polsko-niemieckich

Библиотеки Кракова
Ягеллонский университет
Последствия Второй мировой войны
Исторические документы
Архивы Польши
Польско-немецкие отношения